Владимир Сергеевич Погорельцев (14 мая 1940 — 19 июля 2021) — советский работник сельского хозяйства, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 14 мая 1940 года в селе Развильное Песчанокопского района Ростовской области.

После окончания Развиленской средней школы стал работать трактористом в колхозе «Заветы Ильича» Песчанокопского района. В 1962 году был избран секретарем комитета ВЛКСМ колхоза. Находясь на комсомольской работе, показал себя хорошим организатором молодёжи. Учитывая организаторские способности и умение работать с людьми, в 1964 году партком и правление колхоза назначили Владимира Погорельцева помощником бригадира, а с 1965 года — бригадиром полеводческой бригады  «Заветы Ильича». Здесь была освоена и внедрена научно обоснованная система земледелия, индустриальная технология возделывания пропашных и технических сельскохозяйственных культур, интенсивная технология возделывания пшеницы и ячменя. И результатом стала норма урожайности зерновых  с гектара, а в 1986 году она достигла  на круг. Урожайность подсолнечника превышала  с гектара. Это были лучшие результаты не только в колхозе, но и в районе.  бригада носила звание «Коллектива высокой культуры земледелия», а в 1986 году ей было присвоено звание «Коллектива имени XXVII съезда КПСС».

Кроме производственной занимался общественной деятельностью — избирался членом Песчанокопского райкома КПСС, депутатом Ростовского областного и Песчанокопского районного Совета народных депутатов, членом обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Когда в Песчанокопском районе открывалась Аллея Героев, то почётное право разрезать символическую ленточку доверили Владимиру Сергеевичу Погорельцеву на пару с Ниной Васильевной Переверзевой — двум ныне живущим в районе Героям Социалистического Труда.

Именем Героя названа в апреле 2007 года Поливянская средняя школа (село Поливянка Песчанокопского района).

Ушёл из жизни 19 июля 2021 года.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1984 года за достижение выдающихся показателей и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательство по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1983 году Погорельцеву Владимиру Сергеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также награждён вторым орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 
 Глава района поздравил с днем рождения Героя Социалистического труда В. С. Погорельцева 

Родившиеся в Песчанокопском районе
Члены КПСС
Умершие в Песчанокопском районе